Дуно може да се отнася за:

Хора 
 Дуно фон Асканиа (около 937), военачалник на крал Хайнрих I в Източното франкско царство;
 Дуно фон Бамберг (около 1170), средновековен приор на бенидиктинския манстир Св. Михел в Бамберг, Германия;
 Хайнрих де Дуно († 1319), средновековен епископ на Вормс, Германия;
 Жан де Дуно (1402 – 1468), велик камерарий на Франция и поддръжник на Жана д'Арк;
 Тадео Дуно (1523 – 1613), швейцарски лекар и учен;
 Беинса Дуно (след 1930), псевдоним на българския философ и основател на Всемирното бяло братство Петър Дънов;
 Свети Дуно е средновековно наименование на католическия Свети Донат, Цортен, Швейцария.
 Дуно (ок. 1395), легендарен български болярин при цар Иван Шишман

Селища 
 Дуно, селище в Ломбардия, провинция Варезе, Италия;
 Дуно, селище в кантон Тесин, Швейцария;
 Дуно, селище в регион Лотарингия, Франция;
 Дуно, средновековно наименование на град Даунпатрик, Ирландия;
 Дуно, средновековно наименование на съвременното селище Барсуковка, област Калининград, Русия.

Други 
 Дуно, название за крепост, укрепление, възвишение и планина в келтските езици, романизираното название е Дунум;
 Дуно, средновековна крепост в провинция Гелдерланд, Нидерландия.

Вижте също 
 Дунов
 Дуньов
 Дуново
 Дуновски
 Дунум
 Дунония, келтско наименование на Видин при основаването му през III век пр.н.е.